Вель-Пере́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 35 км на південь від Ам'єна, 35 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 259,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вель-Перенн на сайті французького Національного інституту географії
 Вель-Перенн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вель-Перенн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Вель-Перенн на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Вель-Перенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза